Diwald ist der Familienname folgender Personen:
 Hellmut Diwald (1924–1993), deutscher Historiker und Publizist
 Leopold Diwald (1862–1927), österreichischer Wirtschaftsbesitzer und Politiker (CS)
 Rudolf Diwald (1921–1952), österreichischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Diewald